YTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sturdee (Canada)